Степан Леонов: Леонов, Степан Алексеевич (1791—1864) — российский генерал-майор Донского казачьего войска.
 Леонов, Степан Степанович (1834—1899) — русский генерал от кавалерии.
 Леонов, Степан Фёдорович (1868—1939) — российский и советский педагог, хормейстер, церковный регент.